Angelina Carreño Mijares (Nicolás Romero, Estado de México, 25 de diciembre de 1981).

Formación Académica 

Doctor Honoris Causa
El Ateneo Filosófico
Centro Universitario de la Ciudad de México.

Maestría en Administración Pública
Universidad Anáhuac México Campus Norte

Licenciada en Relaciones Internacionales.
Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes

Diplomando en Planeación Estratégica y Administración Pública
Universidad del Valle de México

Premios y reconocimientos 

• Reconocimiento Especial por Saneamiento a Finanzas Públicas Municipales 2018 otorgado por la Instituto Hacendario del Estado de México.

• Municipio Promotor de la Responsabilidad Social 2017 y  2018
Reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), logrando ser el segundo municipio a nivel Nacional en obtener el distintivo, al dar cumplimiento a los lineamientos del ISO 26000, y consolidando la certificación de tres PyMES del municipio en la obtención de la Certificación Socialmente Responsables 2017.  

• Reconocimiento Especial a Proyectos Municipales Innovadores 2016, otorgado por la Universidad Anáhuac México - Campus Norte.

Experiencia Profesional 

Integrante del Consejo Directivo
2009 - 2010 / 2015 - 2018
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

Directora General de Desarrollo Social
2009 - 2010
H. Ayuntamiento de Nicolás Romero.

Diputada Federal por el Distrito 4
LXII Legislatura
2012 - 2015
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Secretaria de la Mesa Directiva durante el Primer Periodo del Segundo año de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de México.Presidenta Municipal Constitucional 
2016 - 2018
H. Ayuntamiento de Nicolás Romero

Diseñó e implementó de políticas públicas, encausadas al desarrollo y crecimiento integral de la ciudadanía de Nicolás Romero, bajo los principios de transparencia, legalidad, eficacia y eficiencia, para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y potencializar el progreso del municipio.Rector Universidad Fidel Velázquez' 2021 - 2025''

Entra en Funciones dejando como predecesor al Dr. Roberto Garcia Sevilla, la máxima casa de estudios la recibe de forma diferente por condiciones de Covid-19, sin embargo es bien recibida por el consejo directivo y el consejo de alumnos, aún no hay mucha relevancia de su cargo pues solo tiene unos meses en función.

Referencias 
 Cámara de Diputados
 PRI Oficial

Enlaces externos 

Diputados de la LXII Legislatura de México
Miembros del PRI del Estado de México
Políticos del Estado de México